Age of AGE kan verwijzen naar:
 Age (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift
 Advanced glycation end product
 American Aging Association
 AGE, de IATA-code van Wangerooge Airport
 Age, bijnaam van Agenore Incrocci
 Age (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie bladrollers

Zie ook
 Åge, een voornaam